Bouleau blanc est un nom vernaculaire ambigu qui peut référence selon le contexte à :
Bouleau blanc ou bouleau à papier (Betula papyrifera Marshall), espèce d'arbres d'Amérique du Nord dont l'écorce se détache facilement en bandes;
Bouleau blanc ou bouleau verruqueux (Betula pendula Roth), espèce d'arbres d’Eurasie aux rameaux retombants.